Topkapi – complesso del palazzo imperiale di Istanbul, ora adibito a museo
 Topkapi – quartiere di Istanbul, situato vicino alle mura della città
 Topkapi - La luce del giorno (The Light of Day) – romanzo giallo di Eric Ambler del 1962
 Topkapi – film del 1964 diretto da Jules Dassin, tratto dal romanzo di Eric Ambler
 Topkapi – casa di produzione cinematografica